João da Rocha Pinto (Porto, 1791; Lisboa,1837) era o filho mais novo de Thomaz da Rocha Pinto (1748-1815) e D. Maria Thomasia do Sacramento Velho da Silva Dias de Figueiredo (1761-1800).

Viveu em Londres na juventude, ocupando-se dos negócios familiares, relacionado com a exportação de Vinho do Porto. Em Londres, antes de regressar em 1812/1813 a Portugal, o compositor João Domingos Bomtempo lhe dedica em letra de forma a "First Grand Symphony".

Vai estabelecer-se mais tarde junto dos seus familiares, de apelido "Velho da Silva", dos quais o seu primo "Amaro Velho da Silva", no Rio de Janeiro. Aqui pertencendo à "Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz" e como elemento preponderante da maçónica Grande Oriente do Brasil, fez parte, inevitávelmente do grupo do Ledo, sendo inclusive, um dos elementos interventivos na independência do Brasil, motivo e através de devassa esteve preso alguns meses na Ilha das Cobras, tendo sido reabilitado após conclusão de que não era pessoa nociva à segurança do estado do Brasil, antes pelo contrário. Entre vários postos e colocações ali obtidas, foi nomeado superintendente das Imperiais Fazendas e Quintas, cargo que desempenhou com o maior desinteresse e inteligência, "promovendo todos os melhoramentos, propondo e efectuando reformas", conforme apresentou Costa Leão no texto emitido pelo "Arquivo Nacional", número 573 de 1942. Efectivamente foi um dos válidos e conselheiros do Imperador D. Pedro e veador de ambas as Imperatrizes, (de D. Leopoldina e de D. Amélia) sendo imcumbido de ir à Áustria em missão diplomática para que D. Miguel regressasse ao Brasil, facto que infelizmente por motivos políticos não se concretizou.

Há quem refira que pela sua a honestidade e eficácia obteve a confiança de D. Pedro, havendo quem lhe atribua decisiva influência na decisão deste de vir para a Europa defender os direitos de sua filha Maria da Glória, futura Rainha, conhecida por D. Maria II. Homem fino e requintado em seus modos, foi um eficiente diplomata a favor da causa de D. Pedro e de sua filha, pois com efeito, sobre a sua capacidade e honestidade escrevia o então ministro dos estrangeiros Luis António de Abreu e Lima (futuro Conde da Carreira) que ele era "o único individuo de que cercam aquelle senhor (D. Pedro), que tem sentimentos de decencia e força de carácter para lhe representar o que convém" (Carta /Londres 29 Agosto de 1831, pág. 479 e ss. da "Correspondência(…)", edição 1874.

Além de ser "Fidalgo da Casa Real", desde 1815, foi-lhe oferecido um marquesado, que não aceitou, pondo por fim termo à vida na sua residência em Lisboa, a 16 de novembro de 1837, quando se viu sem meios, depois de gastar a sua fortuna avaliada em trezentos contos (da época) com a causa liberal conforme refere a anotação da pág. 33 da obra de "O Cerco do Porto" do Coronel Owen com prefácio e notas de Raul Brandão. Ed. 1915.

Bibliografia

"Arquivo Nacional" 16 de Dezembro de 1942 a 30 de Dezembro, nº 571/573;
"Anuário da Nobreza de Portugal" III, tomo IV, Lisboa, 2006, pág 1426 a 1434;
Bomtempo, João Domingos - Catálogo, coor. J.P. Alvarenga, pág. 161, Biblioteca Nacional, 1993;
Lima, Luis António de Abreu e / (Conde da Carreira) - "Correspondencia Official", Lisboa 1874;
Owen, Coronel - "O Cerco do Porto" ed. Renascença Portuguesa, Porto 1915;
"Processo dos cidadãos (…), pronunciados na devassa (de) 30 de Outubro de 1822", Typ. Silva Porto e Cª., Rio de Janeiro, 1824.
Saint-Hilaire, August - "Viagens pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil(…)" ed. Nacional (Brasil), 1941;
Setubal, Paulo - "As Maluquices do Imperador" 4ª. edição, São Paulo, 1935;

Naturais do Porto
Maçons do Brasil
Maçons de Portugal
Maçons do século XIX